

Patronyme 

 Charles Van Doren (1926–2019), professeur d'université américain ;
 Émile Van Doren (1865-1949), peintre belge ;
 Eugène Van Doren (1873-1940), clarinettiste d'origine belge et fondateur de la manufacture d'anches et de becs Vandoren ;
 Philip Van Doren Stern (1900-1984), écrivain américain ;
 Raymond Van Doren (1906-1991), peintre ;
 Robert Van Doren (1904-1996), clarinettiste classique français et dirigeant de la manufacture d'anches et de becs Vandoren ;

Pseudonyme 
 Mamie Van Doren, née Joan Lucille Olander (1931-), actrice américaine ;

Entreprise 
 Vandoren, manufacture française de fabrication d'anches et de becs pour les bois ;

Voir aussi